Les Trois Ours est le titre de plusieurs œuvres :
 Boucles d'or et les Trois Ours, un conte
 Les Trois Ours, personnages de dessins animés créés par Chuck Jones